

Astronomia 
 T5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 T5 – codice vettore IATA di Turkmenistan/Akhal

Matematica 
 Spazio T5 – spazio topologico

Medicina 
 T5 – quinta vertebra toracica
 T5 – quinto nervo spinale toracico

Altro 
 Sojuz T-5 – missione del programma Sojuz